Бальм:

 Бальм, Тимоти (род. 1967) — новозеландский актёр.
 Бальм, Эжен (1874—1914) — французский стрелок, двукратный чемпион мира 1906 и бронзовый призёр Олимпийских игр 1900 и 1908.